Melander est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Adolf Melander (1845-1933), architecte suédois ;
 Eva Melander (1974-), actrice suédoise ;
 Peter Melander, comte de Holzappel (1585-1648), Generalfeldmarschall qui fut commandant en chef des armées conjointes du Saint-Empire romain germanique et de la Ligue catholique.